Puschkariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Puschkariwka (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Puschkariwka (Sumy)

Puschkariwka ist auch der Name eines Stadtteils und ehemals selbstständigen Dorfes innerhalb der ukrainischen Stadt Poltawa.